Schönwiese ist der Name folgender Orte

in Polen:
 Schönwiese, Kreis Goldap, Ostpreußen, polnisch Piękne Łąki, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwiese, Kreis Heilsberg, Ostpreußen, polnisch Międzylesie (Dobre Miasto), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwiese, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, polnisch Osiki, Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwiese, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, polnisch Krasnołąka (Działdowo), Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwiese, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen, polnisch Krasnołąka (Górowo Iławeckie), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Schönwiese, Kreis Leobschütz, Schlesien, polnisch Krasne Pole, Dorf im Powiat Głubczycki, Woiwodschaft Oppeln
 Schönwiese, Kreis Stuhm, Westpreußen, jetzt: Krasna Łąka, Dorf im Powiat Sztumski, Woiwodschaft Pommern

in Russland:
 Schönwiese, Kreis Gerdauen, Ostpreußen, russisch Simowskoje, untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad
 Schönwiese, Kreis Insterburg, Ostpreußen, russisch Poddubnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Dorf im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Schönwiese, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen, russisch Werchowka, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad
 Schönwiese, russisch Degtjarka, Dorf im Deutschen Nationalkreis Halbstadt, Region Altai

in Tschechien:
 Schönwiese, Schlesien, tschechisch Krásné Loučky (Krnov), Dorf im Okres Bruntál

in der Ukraine:
 Schönwiese, Teil der deutsch-mennonitischen Kolonie Chortitza, russisch Schenwise, heute südlicher Stadtteil von Saporischschja

Schönwiese ist der Familienname folgender Personen:
 Christian-Dietrich Schönwiese (* 1940), deutscher Klimaforscher
 Ernst Schönwiese (1905–1991), österreichischer Schriftsteller

 Volker Schönwiese (* 1948), österreichischer Psychologe und Pädagoge

Siehe auch:
 Schenwise
 Schönwies (Begriffsklärung)